Dyrektor Federalnego Biura Śledczego to najwyższy zarządca w strukturach Federalnego Biura Śledczego, mianowany przed prezydenta, zatwierdzany przez Senat i odpowiadający bezpośrednio przed prokuratorem generalnym.

Lista

Przypisy